Anna Nicole Smith, Amerikaans model en actrice
Anna Smith (tennis), Engels tennisster
Anna Smith (zangeres), Noors operazangeres